Amerikai Egyesült Államok
Alger (Michigan)
Alger megye, Michigan
Alger (Minnesota)
Alger (Ohio)
Alger (Washington)